Аничковы Гривы — деревня в Дедовичском районе Псковской области России. Входит в состав Шелонской волости.

Расположена на северо-востоке района, в 8 км к северу от районного центра, посёлка Дедовичи, и в 2 км от волостного центра, деревни Дубишно.

Население 

Численность населения деревни на 2000 год составляла 51 человек.

История 
До апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Дубишенской волости.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Дедовичского района. Дубишенская волость

Населённые пункты Дедовичского района